SSP ou ssp est une abréviation ou un sigle, qui signifie :

En biologie :
 Sous-espèce, soit sub-species en latin, au singulier, généralement abrégé en « ssp. » (et également noté, parfois, « Subsp. » ) ;
 sous-espèces, au pluriel, est abrégé en « sspp. »
 espèce, au singulier, est abrégé en « sp. »
 espèces, au pluriel, est abrégé en « spp. »
 variété, au singulier, est abrégé en « var. »

En informatique :
 Secure Simple Pairing pour bluetooth
 Stack-Smashing Protector, l'extension du compilateur GCC, en informatique
 Synchronous Serial Port est une interface de communication série.
 Self-Service Portal est une fonctionnalité d'accès à des machines virtuelles à travers une interface web, intégrée dans le produit Microsoft System Center Virtual Machine Manager.

En statistique :
 Société de statistique de Paris fondée en 1860.
 Service de la Statistique et de la Prospective, un service rattaché au ministère de l'agriculture.
 Service Statistique Public

Dans les autres domaines :
 Simulation de situation professionnelle
 ULP95 ou Super Sans Plomb 95: un type de carburant 
 Space Solar Power Centrale solaire orbitale, l'un des dix grands projets scientifiques étudiés par l'équipe Obama
 Surface Science Package, le module scientifique de surface de la sonde Cassini-Huygens
 Syndicat des services publics, syndicat suisse de services publics (SSP).
 Scottish Socialist Party, un parti écossais républicain de gauche qui lutte pour l'indépendance socialiste de l'Écosse qui a connu une scission en 2006. Voir Solidarité (Mouvement socialiste d'Écosse).
 Syndrome de stress porcin (ou Porcin Stress Syndrom en anglais), un syndrome chez le cochon proche de l'hyperthermie maligne humaine.
 Species Survival Plan (pour Plan pour la survie des espèces), programme américain pour les espèces menacées.
 Acte sous seing privé (SSP sous sa forme contracté) est un acte juridique soumis à aucune condition de forme.
 Sipah-e Sahaba Pakistan, un groupe islamiste armé pakistanais.
 South Sudanese pound, la Livre sud-soudanaise, devise officielle du Soudan du Sud
 L'association des Sauveteurs Secouristes Parisiens, affiliée à la FFSS et qui à ce titre effectue des Dispositifs Prévisionnels de Secours, des renforts aux services publics (BSPP, SAMU), des maraudes et des formations aux premiers secours.
 Syndrome sémantique pragmatique, un ancien diagnostic médical.
 Sites et Sols Pollués (SSP)
 Société suisse de psychologie
 Livre sud-soudanaise, la monnaie officielle du Soudan du Sud, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Étude de sûreté et de sécurité publique : démarche globale pour la prévention de la malveillance, de la délinquance et des actes terroristes (diagnostic destiné à évaluer les forces et les faiblesses d’un site en matière de sécurité, réalisé lors d’opérations d’aménagement urbain, ou de construction d'immeubles importants + préconisations pour l'accès des services de secours, la mise en place d'appareillage, etc...)
 Les Shared Socioeconomic Pathways (trajectoires socio-économiques partagées) sont des scénarios d'évolutions socio-économiques mondiales projetés jusqu'en 2100 pour estimer les émissions de gaz à effet de serre.

Notes 

Abréviation